Даниелс, Даниэльс :
 Даниелс, Биби (1901—1971) — американская актриса, певица, танцовщица и продюсер.
 Даниэльс, Фаррингтон (1889—1972) — американский учёный-физик и химик, один из первоисследователей солнечной энергетики.

См. также 
 Даниель